На 3-х Азиатских пляжных играх, проходивших 12—22 июня 2012 года в Хайяне (Китай), Киргизию представляли четверо спортсменов (двое мужчин и двое женщин), соревновавшихся в пляжном волейболе. По итогам Игр киргизская сборная не смогла завоевать медали.

Пляжный волейбол

Примечания 

Киргизия на Азиатских играх
Киргизия
Спорт в Киргизии в 2012 году